Autostrada A104 – autostrada francese
 Autostrada A104 – autostrada tedesca